Francisca Josefa de Portugal (Lisboa, 30 de enero de 1699 – Lisboa, 15 de julio de 1736) fue una infanta de Portugal.

Biografía
Francisca Josefa fue la última hija de Pedro II de Portugal y de su segunda esposa, María Sofía de Palatinado-Neoburgo (hija de Felipe Guillermo de Neoburgo e Isabel Amalia de Hesse-Darmstadt). Pocos meses después de su nacimiento, su madre murió de fiebre, posiblemente un síntoma de la erisipela, por lo que su educación fue confiada a su tía, la reina viuda Catalina de Braganza.

Su padre tenía planes para que su hermana mayor, la infanta Teresa, se casara con su primo Carlos, pretendiente al trono español. Cuando esta murió en 1704, su padre trató de reemplazarla con Francisca, pero aún era demasiado joven y el archiduque ya se había casado con otra princesa. La Guerra de Sucesión Española impidió cualquier otro proyecto de matrimonio y Francisca nunca se casó ni tuvo hijos. Está enterrada en el Panteón de los Braganza.

Títulos y honores 
 30 de enero de 1699; 15 de julio de 1736 Su alteza real, la infanta Francisca de Portugal

Ancestros

Referencias 

Nacidos en Lisboa
Infantes de Portugal del siglo XVII (casa de Braganza)
Infantes de Portugal del siglo XVIII (casa de Braganza)